Пшеничный, Борис Николаевич:
 Пшеничный, Борис Николаевич (1937—2000) — советский математик.
 Пшеничный, Борис Николаевич (1935—2001) — русскоязычный писатель из Таджикистана.